Тибодия () — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Тибодия встречаются в Коста-Рике, Панаме и от Колумбии до Боливии. В Эквадоре представлены 17 видов.

Биологическое описание 
Наземные или эпифитные кустарники или небольшие деревья. Листья крупные, жилкование листьев перистое.

В цветке 10 тычинок. Плод — ягода.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 62 вида:

Примечания

Ссылки 
 Arboles y arbostos de los Andes del Ecuador: Thibaudia Ruiz & Pavón ex J. St. Hil.
 The Plant List: Thibaudia

Вересковые
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей